

Географія  
 Карпера - острів в архіпелазі Ла-Маддалена біля північно-східного узбережжя Сардинії

Кораблі 
 Карпера - торпедний крейсер типу «Партенопе» Королівських ВМС Італії. На службі протягом 1895-1913 років